Krzysztof Kurek – historyk teatru
 Krzysztof Kurek (fizyk) – polski fizyk